Le psaume 124 peut désigner :
 le psaume 124 (123) : psaume 124 selon la numérotation hébraïque, psaume 123 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 125 (124) : psaume 125 selon la numérotation hébraïque, psaume 124 selon la numérotation grecque.